Кельчевский, Анатолий Киприанович (1869—1923) — военачальник русской Императорской армии и Донской армии Всевеликого Войска Донского.
 Кельчевский, Евгений Анатольевич (1883—1935) — русский офицер, участник Первой мировой войны.
 Кельчевский, Лешек (1942—2021) — польский аграрий, посол на Сейм.

См. также 
 Кильчевский
 Кельчевская